Joseph Williamson je lahko:
 Joseph Williamson (filantrop)
 Joseph Williamson (politik)